Afrikamesterskabet i håndbold 2012 for kvinder var den 20. udgave af Afrikamesterskabet i håndbold for kvinder. Turneringen havde deltagelse af 10 hold, som ud over afrikamesterskabet spillede om fire pladser ved VM 2013 og én plads ved OL 2012. Turneringen blev afholdt i Rabat og Salé, Marokko i perioden 11. – 20. januar 2012.

Resultater

Hold

Spillesteder 
 Salle Ibn Yassine, Rabat (5.000 tilskuerpladser)
 Complexe Sportif Moulay Abdallah, Rabat
 Salle Salé, Salé

Indledende runde 
I den indledende runde er de 10 hold opdelt i to grupper med fem hold. Hver gruppe spiller en enkeltturnering alle-mod-alle, og de fire bedst placerede hold i hver gruppe går videre til kvartfinalerne.

Gruppe A

Gruppe B

Finalekampe 

Kvartfinalerne har deltagelse af de otte hold, som sluttede blandt de fire bedste i deres indledende gruppe. Vinderne af kvartfinalerne går videre til semifinalerne, mens taberne går videre til placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen.

Placeringskampe

5.- til 8.-pladsen

9.- til 10.-pladsen

Placeringer

Individuelle priser 
Individuelle priser tjent:

Kilder / eksterne henvisninger 
Goalzz.com – Women African Championship Handball in Morocco 2012 
CAHB – CAN2012 – Program   
CAHB – CAN2012 – Resultater kvinder

Noter 

Håndbold i 2012
2012 (kvinder)
Kvindehåndbold
Casablanca
Håndbold i Marokko